London (Ontario) - stad in Canada
 London City (voetbalclub) - voetbalclub uit London, Canada
 Forest City London - voetbalclub uit London, Canada

Zie ook
 City of London - Verenigd Koninkrijk